Primera División Femenina de Fútbol 2016-17, også kendt som Liga Iberdrola af sponsorårsager, var den 29. udgave af Spaniens højeste række i kvindernes fodboldliga. Athletic Club var forsvarende mestre. Ligaen startede den 3. september 2016. Atlético de Madrid Femenino vandt ligaen.

Oversigt

Referencer 

Primera División (kvinder)
Fodboldsæson 2016-17